Владимир Владимирович Никишов (1923—1970) — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Владимир Никишов родился 24 марта 1923 года в Моршанске. После окончания пяти классов школы работал в системе торговли. В июне 1941 года Никишов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. В боях пять раз был ранен. В 1943 году Никишов окончил курсы младших лейтенантов.

К январю 1945 года младший лейтенант Владимир Никишов командовал взводом 1239-го стрелкового полка 373-й стрелковой дивизии 52-й армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Польши. 25 января 1945 года взвод Никишова одним из первых переправился через Одер в районе населённого пункта Раттвиц к юго-востоку от Бреслау и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу, отразив шесть немецких контратак. В тех боях Никишов лично подбил два вражеских танка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за «мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками» младший лейтенант Владимир Никишов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 6515.

В 1945 году в звании старшего лейтенанта Никишов был уволен в запас. Проживал и работал сначала в Моршанске, затем в Южно-Сахалинске. Скоропостижно умер 24 сентября 1970 года, похоронен на Старом городском кладбище Южно-Сахалинска.

Был также награждён орденом Красной Звезды и рядом медалей.

Примечания

Литература 
 

Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Похороненные в Сахалинской области